Carnosauria è un grande gruppo di dinosauri teropodi vissuti tra il Giurassico medio e il Cretaceo superiore, circa 175,6-91 milioni di anni fa (Toarciano-Turoniano), in Europa, Africa, Asia, Nord America e Sud America. Originariamente il gruppo Carnosauria comprendeva tutti i dinosauri carnivori di grosse dimensioni anche se non strettamente imparentati tra di loro. Generi come Ceratosaurus, Megalosaurus, Dilophosaurus, Spinosaurus e Tyrannosaurus furono originariamente classificati come carnosauri. Tuttavia, successive analisi cladistiche hanno dimostrato come tutti questi dinosauri fossero solo lontanamente imparentati; la maggior parte di queste forme è stata classificata variamente in altri cladi. Da allora, Carnosauria, è stato definita come il gruppo che comprende solo gli allosauroidi e i loro parenti più stretti. Alcuni dei più grandi predatori terrestri, come Giganotosaurus e Tyrannotitan, appartengono a questo gruppo.

Le caratteristiche distintive dei carnosauri comprendono grandi occhi, un cranio allungato e stretto e alcune caratteristiche uniche negli arti posteriori e nel bacino, come il femore più lungo della tibia.

I carnosauri apparvero per la prima volta nel Giurassico medio, intorno ai 176 milioni di anni fa. Gli ultimi carnosauri noti, i carcharodontosauri, si estinsero nel Turoniano, nel Cretaceo superiore, all'incirca 90 milioni di anni fa; secondo quanto riferito, resti di carcharodontosauridi, di epoca Campaniana e Maastrichtiana, sono probabilmente resti erroneamente identificati di abelisauridi. I megaraptora (un clado filogeneticamente problematico), che potrebbero non rappresentare dei carnosauri, si estinsero intorno agli 84 milioni di anni fa. Tuttavia, dei possibili resti di carcharodontosauride sono stati trovati in depositi del tardo Maastrichtiano (70-66 milioni di anni fa) in Brasile.

Sistematica 
La moderna analisi cladistica definisce carnosauria come quei tetanuri che condividono un antenato comune più recente con Allosaurus che con gli uccelli moderni.

Tassonomia 
Carnosauria è stata tradizionalmente utilizzata come denominazione generica e polivalente con cui classificare tutti i grandi dinosauri teropodi. Perfino gli archosauri non-dinosauri, come il rauisucho Teratosaurus, un tempo erano considerati carnosauri. Tuttavia, studi condotti durante gli anni '80 e '90 hanno rivelato che, dimensioni a parte, il gruppo condivideva pochissime caratteristiche, rendendolo polifletico. La maggior parte degli ex-carnosauri (come i megalosauridi, gli spinosauridi e i ceratosauri) sono stati riclassificati come teropodi più primitivi. Altri, come i tyrannosauridi, che sono più strettamente correlati agli uccelli, furono collocati in Coelurosauria.

Filogenesi 
Il clado Allosauroidea fu originariamente proposto da Phil Currie e Zhao (1993; p. 2079), e in seguito usato come taxon indefinito basato sullo stelo di Paul Sereno (1997). Sereno (1998;. P 64) è stato il primo a fornire una definizione stelo-basata per Allosauroidea, definendo il clado come "Tutte i neotetanuri più vicini ad Allosaurus che a Neornithes." Kevin Padian (2007) usò una definizione basata su un nodo, definendo Allosauroidea come Allosaurus, Sinraptor, il loro più recente antenato comune e tutti i suoi discendenti. Thomas R. Holtz e colleghi (2004; p. 100) e Phil Currie e Ken Carpenter (2000), tra gli altri, hanno seguito questa definizione basata sul nodo. Tuttavia, in alcune analisi (come Currie & Carpenter, 2000), il posizionamento dei carcharodontosauridi rispetto agli allosauridi e ai sinraptoridi è incerto, e quindi non è chiaro se siano o meno allosauroidi (Currie & Carpenter, 2000).

Il cladogramma presentato qui segue l'analisi di Benson, Carrano e Brusatte (2010):

Nel 2019, la pubblicazione della descrizione di Asfaltovenator vialidadi, un allosauroide basale che curiosamente presenta caratteristiche sia primitive sia evolute osservabili in Tetanurae, ha portato a riconsiderare la filogenesi dei Carnosauria. La loro analisi filogenetica ha rilevato che Megalosauroidea è un grado basale di Carnosauria rispetto ad Allosauroidea.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni